Patrici (classe romana), classe més alta i dirigent de Roma 
 Biografies:
Patrici (fill d'Aspar) o Patriciolus, segon fill del patrici Aspar.
 Pelagi Patrici, escriptor grec 
 Patrici de Sant Saba, escriptor religiós grec.
Patrici de Màlaga, bisbe de Màlaga del segle III; festivitat: 16 de març.
Patrici d'Irlanda, evangelitzador i patró d'Irlanda; festivitat: 17 de març